Kampen peut se référer à :
 Toponymes
 En Allemagne :
 Kampen, commune située sur l'île de Sylt.
 En Finlande :
 Kamppi, en suédois Kampen.
 Aux Pays-Bas :
 Kampen, ville de la province d'Overijssel ;
 Kampen, hameau de la commune de Wûnseradiel ;
 Kampen, hameau de la commune de Hulst.

 Homonymes
 Pieter Nicolaas Van Kampen (1878-1937), herpétologiste néerlandais ;
 le Muet de Kampen, surnom donné à Hendrick Avercamp (1585-1634), peintre néerlandais.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme